Le Stoomtrein Maldegem-Eeklo (SME), anciennement appelé "Centre de la Vapeur de Maldegem" (SCM) est un chemin de fer touristique situé en Belgique, dans la province de Flandre-Orientale, entre Bruges et Gand.

Histoire 
La ligne de chemin de fer numéro 58 était auparavant exploitée par la SNCB sur l'ensemble de son itinéraire entre Gand et Bruges.

L'essor de la voiture a annoncé le déclin jusqu'en 1959, lorsque le trafic de passagers entre Eeklo et Bruges a été remplacé par des bus. Le dernier train de voyageurs quitte Maldegem le 26 février 1959 à 21h30 pour Bruges. Depuis lors, les trains réguliers de voyageurs circulent uniquement entre Gand et Eeklo. Bien que le tronçon Maldegem - Bruges ait déjà été démantelé au début des années 60, les trains de marchandises ont continué à circuler entre Eeklo et Maldegem jusqu'au 26 avril 1988.

À la fin des années 80, l'activité reprend sur et autour du site de la gare de Maldegem. Un groupe de passionnés du chemin de fer brugeois (qui avaient dépassé la phase de construction de maquettes) s'étaient essayés à leur hobby à une plus grande échelle depuis quelques années sur un terrain privé (à Maldegem). Ils s'installèrent à Maldegem et achetèrent tous les bâtiments (gare, hangar à marchandises, la voie et la maison du garde) abandonnée par la SNCB.

Le train à vapeur Maldegem-Eeklo a immédiatement commencé la construction d'une voie à voie étroite (60 cm) sur l'ancien lit de la voie en direction de Bruges et après l'abolition du trafic marchandises.

Les dimanches et jours fériés de mai à septembre (et les mercredis de juillet et août) vous pouvez revenir à l'ancien temps et faire un trajet avec le train (à vapeur) de Maldegem à Eeklo dans de vieilles voitures à voyageurs avec des bancs en bois ou sur des sièges en tissu ou encore avec anciens autorails de la série 44 (4403), 46 (4620) ou type 652 (652.12) de la SNCB. Le point culminant de la ligne entre Maldegem et Eeklo est sans aucun doute lorsque le train à vapeur passe sur l'ancien pont ferroviaire sur le canal Schipdonk à Balgerhoeke. Ce pont métallique est un vestige de guerre. Plusieurs événements sont organisés chaque année, comme le "Festival du Train à Vapeur" le premier week-end de mai.

Quelques dates importantes :

• En 2006, le Prix du monument flamand a été décerné au "Centre de la Vapeur".

• En 2011, le "Centre de la Vapeur" a célébré le  anniversaire de la ligne entre Gand et Eeklo.

• Depuis 2021, la plupart des trains du musée circulent à nouveau jusqu'à la gare SNCB de Eeklo (sur la voie 3) où vous pouvez prendre le train régulier SNCB (S51 Eeklo-Gand). Auparavant, la majorité des trains du musée ne dépassaient pas la gare de Balgerhoeke, et seuls quelques-uns se rendaient à la plate-forme d'Oostveld, qui a été construite par l'asbl elle-même, pas loin de la gare SNCB de Eeklo.

Exploitation 
L'exploitation touristique se fait sur une section de la ligne 58 Gand - Eeklo - Bruges dont l'exploitation commerciale est limitée à Eeklo. Depuis que la SNCB a cessé d'y faire rouler les derniers trains de marchandises en 1988, le tronçon Eeklo - Maldegem (à voie normale) est relié au réseau en gare d'Eeklo, alors que la section Maldeghem - Donck a été reposée à l'écartement de  quelques années plus tôt.

Les matériels préservés 
À Maldegem se trouvent :
 10 locomotives à vapeur, dont 3 en service.
 3 locomotives diesel, toutes sont en service.
 6 autorails, dont 3 en service.
 5 types de voitures à voyageurs (GCI, K1, K3, M1 & WR), dont 3 en service.

Les listes qui suivent sont presque exhaustives mais doivent être complétées ou actualisées au fil du temps (dernière actualisation en mars 2023) ...

Les locomotives à vapeur (en voie normale) 
 SNCB 41.195 (Type 41) : Locomotive de type 030 et son tender n°17.515 (Type 31) venant d'une locomotive à vapeur de Type 81/90!. Construite par les "Ateliers J.J Gilain" (à Tirlemont) en 1910 (ex-Chemins de fer de l'État belge n°4295). 16m, 88T (locomotive + tender), vitesse maximum : 80km/h (1000 cv). Capacité de la soute à charbon (tender) : 7T. Capacité de la soute à eau (tender) : 17.000L (17m³). Mise hors service en 1957. Elle fut encore utilisée comme générateur de vapeur (fixe) jusqu'en 1960 sous le numéro A621/154. Mise en exposition (statique) depuis 1985 dans la gare de Charleroi-Sud. Elle a été récupérée "en l'état" en 2014 par l'asbl. Hors service, en attente d'une restauration complète.

Les locomotives-tender à vapeur (en voie normale) 

 Cockerill n°3145 (Type V) : Locomotive à vapeur de type 020T à chaudière verticale. Construite par Cockerill à seraing (Belgique) en 1927. Elle fut utilisée par la "Sablière de Noucelles". Acquise en 2016. Hors-service, en cours de restauration complète. Elle sera (normalement) de-nouveau opérationnelle pour le "Festival Vapeur" de 2024.
 Saint Léonard "Yvonne" : Locomotive à vapeur de type 020T de 00T. Construite par la société de Saint-Léonard à Liège (Belgique) en 1893 (n°947). Elle fut utilisée par le "Charbonnages de Maireux et Bas-Bois" entre 1893 et 1980. Elle fut ensuite transférée au "MSTB" (Museum Stoomtrein der Twee Bruggen) à Bruxelles. Acquise en 1991. Elle est la plus ancienne locomotive à vapeur gérée par l'asbl. En service en 2023.
 Avonside RS16 "FRED" : Cette locomotive à vapeur de type 020T de 00T a été construite par les usines "Avonside Engine Company" à Bristol (en Angleterre) en 1925. Elle fut utilisée comme locomotive de manœuvre dans les bases militaires. Après son service, elle a longtemps été utilisée comme chauffage fixe. "FRED" a roulé dans diverses associations. Par exemple, elle s'est tenue au côté du "Flying Scotsman" (l'une des locomotives à vapeur les plus célèbres du monde). Rachetée et arrivée dans l'asbl en 1981, elle a subi une restauration majeure de 7 ans au sein de l'association. Elle est de-nouveaux opérationnelle depuis le 1er mai 1989. Entre 1991 et 2002, elle a assuré presque tous les voyages de l'association. Après des années de service, elle devait subir une restauration complète après le festival vapeur de 2002 (avec un nouvel ensemble de tubes à remplacer). En service en 2023.
 Auterity WD-75196 - Hunslet n°3796 "Erol Lonsdale" : Cette locomotive à vapeur de type 030T de 00T a été construite par les usines "Hunslet Engine Company" à Leeds (en Angleterre) en 1953. Elle fut utilisée comme locomotive de manœuvre dans les bases militaires. Elle a joué des rôles dans plusieurs films et émissions de télévision tels que "The Great Saint Trinian's Train Robbery" et "Chitty Chitty Bang Bang". Rachetée et arrivée dans l'asbl en 2009 (via le "Kent & East Sussex Railway", le "Mid Hants Railway" et le "South Devon Railway"), elle est complètement restaurée (et mise aux normes belges) après 7 années. Elle est de-nouveaux opérationnelle depuis le festival vapeur de 2016. En service en 2023.
 La Meuse "BEBERT" : Cette locomotive à vapeur de type 030T de 32T. Construite par les Ateliers métallurgiques de La Meuse à Liège (Belgique) en 1926 (n°3223). Elle fut utilisée par les Charbonnages de Wérister entre 1926 et 1981. Elle fut ensuite transférée au Toeristische Trein Zolder (TTZ) en 1983. Rachetée en 2002 par l'asbl pour la restaurer complètement en 2011. Depuis 2016 elle est en cours de restauration complète (pour recevoir notamment une nouvelle chaudière). Elle sera à nouveau opérationnelle pour le festival vapeur de 2024.
 TKH n°5387 "Général Maczek" : Locomotive à vapeur de type 030T, 45T de 1959. Construite par les usines "Pierwsea Fabryka Lokomotyw W Polsce " à Chrzanow en Pologne. Jusqu'en 1994, elle était utilisée comme locomotive de manœuvre pour une cimenterie. Après avoir travaillé dans l'usine, elle a déménagé en Angleterre au "Northampton & Lamport Railway". Elle porte le nom du général polonais Maczek, qui a aidé à libérer la région pendant la 2ème guerre mondiale (1944). Hors service depuis 2019. En attente d'une restauration complète.
 AD * AD 08 : Locomotives à vapeur de type 040T de 55T. Construite par les Ateliers métallurgiques de La Meuse à Liège (Belgique) en 1950 (n°4480). Elle fut utilisée par le "Charbonnages André Dumont" entre 1950 et 1978. Elle fut ensuite transférée au CFV3V (Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées) à Mariembourg en 1978. Acquise en 2013. Hors service, en attente d'une restauration complète.
 Haine-Saint-Pierre n°1405 : Locomotive à vapeur de type 030T. Construite par les Forges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre (Belgique) en 1923. Elle fut utilisée par la société "SA Bétons". Cette locomotive est du même type que celle du Stoomtrein Dendermonde-Puurs (n°1378). Hors service, en attente d'une restauration complète (épave).
 "Victorine" n°1833 : Locomotive à vapeur de type 020T à chaudière verticale. Construite par les Ateliers métallurgiques du Hainaut (Belgique) en 1930. Elle fut utilisée par la "Fabrique de Fer de Charleroi". D'abord sauvegardée par le Stoomtrein Dendermonde-Puurs, elle est ensuite transférée à Maldegem. Hors service, en attente d'une restauration complète (épave).

Les locomotives diesel et locotracteurs (en voie normale) 

 SNCB 7408 (Disposition C - 3 essieux accouplés par bielles). Construite par La Brugeoise et Nivelles en 1977. 11m, 59T, vitesse maximum : 60 km/h. Capacité du réservoir à gazole : 3.000L (3m³). Mise hors service en 2010. Acquise en 2011. En service en 2022.
 SNCB 8040 (Type 260) (Disposition C - 3 essieux accouplés par bielles). Construite par Haine-Saint-Pierre en 1960. 10m, 52T, vitesse maximum : 60 km/h. Capacité du réservoir à gazole : 1.500L (1,5m³). Mise en service en 1961. Mise hors service en 2003. Acquise en 2004. En service en 2022.
Série 90 SNCB (Type 230) (Disposition B - 2 essieux accouplés par bielles) : Construits par Cockerill (à Liège). 8m, 35T, vitesse maximum 40km/h. Capacité du réservoir à gazole : 360L.
9118. Construit en 1963. Mis hors service en 2003. Acquis en 2017.
9131. Construit en 1964. Mis hors service en 2003. Acquis en 2004. En service en 2022.
9151. Construit en 1964. Mis hors service en 2003. Acquis en 2004.
Locotracteur Deutz n°55712 (Disposition B - 2 essieux accouplés par bielles). Construit en 1953. Don de la société "TOTALEnergie".

Les autorails 

 SNCB Série 44 (Type 604) : autorails de 55T et . Construit par les Ateliers Germain en 1954. Vitesse maximum : . Capacité du réservoir à gazole : 700L. 99 places assises.
 4403 : Mis en service en 1954. Mis hors service en 2002. Acquis en 2002. En service en 2022.
 4405 : Mis en service en 1954. Mis hors service en 2002. Acquis en 2002. Hors service, sert pour pièces pour le 4403.
 SNCB Série 46 (Type 554) : autorails de 33,6T et . Construits par les usines Ragheno à Malines en 1952/53. Vitesse maximum :  (180 ch). Capacité du réservoir à gazole : 320L. 76 places assises.
4603 : Mis en service en 1952. Mis hors service en 1994. Placé en "Pot de fleur" dans la gare de Charleroi-Sud en 1999. Acquis en 2015. Hors service.
4620 : Mis en service en 1953. Mis hors service en 1986. Transféré au "MSTB" (Museum Stoomtrein der Twee Bruggen) à Bruxelles. Racheté par l'asbl. En service en 2022.
 SNCB 553.12 (4903) (Type 553) : autorail de 32T et . Construits par les Ateliers Germain en 1941. Vitesse maximale : . Capacité du réservoir à gazole : 225L. 77 places assises. Mis en service en 1941. Mis hors service en 2000. Acquis en 2013. En service en 2022.
 SNCB ES n°202 : ancien autorail du service "ES" (Électricitée et Signalisation) de la SNCB. Construit par la Brugeoise et Nivelles en 1971. Mis en service en 1971. Mis hors service et acquis en 1999.

Locomotive à vapeur (en voie étroite, 60cm) 

La locomotive à vapeur (020T) "Yvonne". Construite par Hanomag (en Allemagne) en 1906. En service en 2023.
La locomotive à vapeur (020T) "Marie". Construite par Orenstein & Koppel (en Allemagne) en 1911. Cette locomotive était la première acquise par l'asbl. Hors service, en attente d'une restauration complète.
 La locomotive à vapeur de type "Lilliputs" (n°1) : Construite par les Ateliers métallurgiques de Tubize en 1935. Surnom de cette locomotive : Adolphe (Bruxelles) - Jean (Liège). Acquise en 2010. Hors service, en attente d'une restauration complète.
Elle a participé (circulation) à L'Exposition universelle de 1935 à Bruxelles (entre le 27/04 et 25/11/1935).
Elle a participé (circulation) à L'Exposition internationale de la technique de l'eau de 1939 (entre le 20/05 et 	02/09/1939).

Les locomotives diesel (en voie étroite, 60cm) 

Moës & Diema.

Les voitures à voyageurs (en voie normale) 
Une voiture à voyageurs de type GCI* (SNCB) : n°93.948 (*Grande Capacité D'intercirculation) de  classe. Construite par la Société de travaux Dyle et Bacalan à Paris (France) en 1913, 13m, vitesse maximum : 80km/h. Céder de la collection du musée national Train World.
3 voitures à voyageurs de type K1 (SNCB) : 23m, vitesse maximum : 140km/h.
1 A ( classe) : n°21.043. Construite par La Brugeoise et Nicaise et Delcuve en 1934. 43T, 70 places au total (64 assises + 6 strapontins).
1 C ( classe) : n°22.004. Construite par les Ateliers de Familleureux en 1934. 42T, 108 places assises.
1 CD ( classe + fourgon) : n°28.126. Construite par Anglo-Franco-Belge en 1935. 42T, 50 places au total (48 assises + 2 strapontins). Cette voiture porte une livrée "Orient-Express".
1 CD ( classe + fourgon) : n°29.009. Construite par Énergie en 1934. 42T, 69 places assises au total.
1 voiture à voyageurs de type K3 (SNCB) : Construites par "L'Atelier Central de Malines" en 1957. 23m, 36T, vitesse maximum : 140km/h. 108 places assises.
1 B ( classe) : n°22.429.
1 B ( classe) : n°22.483. Rachetée par un privée du côté de l'ancienne gare de Raeren.
3 voitures à voyageurs de type M1 (SNCB) : 22m, vitesse maximum : 120km/h.
1 BC (/ classe) : n°43.046. Construite par La Brugeoise et Nicaise et Delcuve en 1937. 42T, 38 places assises.
1 C ( classe) : n°42.062. Construite par la Compagnie Centrale de Construction en 1937. 44T, 77 places assises.
1 CD ( classe + fourgon) : n°49.035. Construite par "Godarville" en 1937. 42T, 77 places assises.
1 B ( classe) n°42.005. Construite par les Ateliers de la Dyle en 1936. 44T, 94 places assises. Aquise via le Museum Stoomtrein der Twee Bruggen. Puis racheté par un privée du côté de l'ancienne gare de Raeren.
Une remorque d'autorail n°734.10 (Type 734 - RAW B8). Construit par "L'Atelier Central de Malines" en 1956. 16m, 26T, vitesse maximum : 90km/h. 106 places au total (76 places assises + 30 debout) en  classe.
2 voitures à voyageurs de type "WR" (Voiture Restaurant) de la CIWL :
WR n°2982 : Construite en Italie en 1927. Mise hors service en 1986. En cours de restauration complète.
WR n°4250 : Construite par la Compagnie générale de construction à Saint-Denis (en France) en 1919.
Une voiture de type fourgon "DMS" : n°17.429. Construite par les Ateliers de Familleureux en 1978. 26m, 39T, vitesse maximum : 160km/h.
Le fourgon n°9 dit "Annexe & Office". Construit par la Compagnie Centrale de Construction (à Haine-Saint-Pierre) en 1938. Ancien wagon fourgon de type "RIC" (long) n°14.020 modifié en 1946. 19m, 42T, vitesse maximum : 150km/h. Il est équipé d'une vigie avec un local pour le "chef de train", d'un dressoir, d'un WC, ainsi qu'une chambre avec 3 couchettes. Mis hors service en 1990. Céder à l'asbl par le musée Train World.
2 voitures à voyageurs de type "Vicinal" (à voie normale) :n°C.1505 (/ classe) : Construite par les usines Ragheno (à Malines), date inconnue.n°C2000 ( classe + fourgon) : Constructeur et date inconnue.
 Engins divers (en voie normale) 1 wagon (tender) "Chasse-neige" n°9437L1. Construteur et date inconnue. Ancien Chasse-neige de ATD de Monceau. Hors service.1 Grue à vapeur n°40 88 958 4 800-5. Constructeur et date inconnue. Vitesse maximum : 35km/h. Hors service (épave).

 Le matériel ayant quitté l'association 

 Les locomotives à vapeur (en voie normale) 

L'association a notamment constitué une partie de sa collection initiale grâce aux derniers engins polonais à être retirés du service commercial (que ce soit aux PKP ou sur des réseaux et raccordements privés) dans les années 1980-90.

 Tubize n°1627 : Cette petite locomotive industrielle à deux essieux fut construite en 1911 par Tubize. Elle a circulé sur le MSTB de 1980 à 1990, puis a rejoint l'asbl à la suite de la dissolution de ce dernier. Trop légère pour le service touristique (et ne disposant pas d'un compresseur pour le freinage), elle n'est utilisée qu'en démonstration. Elle est finalement revendue en 2012 à "Flanders Surplus N.V."
 OL49-12 : Cette pacific fut acquise par l'association European Locomotive Preservation Society qui la mit en gestion à Maldegem en 1996 (son transfert eut lieu avec plusieurs autres engins de traction, notamment les Tkp n°4436 et n°6281). Peu adaptée à la desserte d'une courte ligne touristique, elle n'était mise en chauffe que quelques fois par an. Elle subit une remise à niveau entre 2000 et 2003 mais la certification de sa chaudière expire en 2007, elle ne sera pas réparée. Elle retourne en Pologne en 2017. 
 Type Tkp "Slask" (Silésie): Il s'agit d'une série de locomotives de manœuvre lourdes à 4 essieux, produite par l'usine Fablok (à Chrzanów) entre 1950 et 1962. Ces locomotives à vapeurs simples et "récentes" sont assez bien adaptée à la traction de convois touristiques sur courte et moyenne distance.
Tkp n°4430 (1955) Cet engin à rejoint l'association "en état de marche" en 1989 et assura les premiers trains à voie normale de l'association. Dès 1992 toutefois, elle doit être arrêtée sur avarie à la chaudière.
 Tkp n°5484 Cet engin est acquis afin de servir de banque d'organes pour les engins similaires de l'association, mais ce projet est abandonné. Ces engins furent ensuite vendus à la CITEV (France) en 2005.
 Tkp n°6281 (1962) : Cet engin a fait l'objet d'une restauration entre 1996 et 2002 puis est utilisé sur la ligne durant la révision d'autres locomotives de l'association. Cédée avec la n°4436 en 2014 au Chemin de fer touristique du Haut Quercy.
 Tkp n°4436 (1955) : Acquise en même temps que la n°6281. Cédée avec la n°6281 en 2014 au Chemin de fer touristique du Haut Quercy.

 Le "Festival Vapeur" (fête annuelle de l'association) 

Le "Festival Vapeur" ("Stoomtreinfestival" en néerlandais) a lieu chaque année le  du mois de mai. À cette occasion l'association met en service un maximum de locomotives à vapeur (entre 3 et 6 généralement) qui assurent des trains tout au long de ce week-end spécial (les départs ont lieu en général toutes les heures). Des animations sont également proposées (à Maldegem) en lien avec le thème choisi.

Le Stoomtreinfestival 1998, à eu lieu les 1er, 2 et 3 mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) Tubize n°1627 (1911).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur 26.101 (1943) venant du "PFT-TSP".
 L'autorail 4620 (1953) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) "Pixie" (1922) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 1999, à eu lieu les 1er et 2 mai. Trois locomotives à vapeur étaient en service :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) Tubize n°1627 (1911).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive diesel 202.020 (1955) venant du "PFT-TSP".
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Marie" (1911) de l'association.
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Chaloner" (1877) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2000, à eu lieu les 29, 30 avril et 1er mai. Cinq locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) Tubize n°1627 (1911).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur (030T) dite "BELLEROPHON" (1874) venant d'Angleterre.
 La locomotive à vapeur 26.101 (1943) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 202.020 (1955) venant du "PFT-TSP".

Le Stoomtreinfestival 2001, à eu lieu les 5 et 6 mai. Cinq locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) Tubize n°1627 (1911).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur (020T) n°6 dite "MAGDA" (1925) venant du "MBS" (Museum Buurtspoorweg) au Pays-Bas.
 La locomotive à vapeur (030T) AL-T3 (1891) venant du "Train 1900" (Luxembourg).
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Pixie" (1922) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2002, à eu lieu les 4 et 5 mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (040T) TKP "Slask" n°6281 (1963).
 La locomotive à vapeur (020T) Cockerill 503 (1920) venant du "Train 1900" (Luxembourg).
 La locomotive à vapeur (030T) n°672 dite "Fenchurch" (1872) venant du "Bluebell Railway" (Angleterre).
 La locomotive diesel 8467 de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Pixie" (1922) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Woto" (1924) venant de "Alan Keef Lts" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2003, à eu lieu les 3 et 4 mai. Trois locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (040T) TKP "Slask" n°6281 (1963).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur (020T) "Cockerill" n°1 (1907) venant du "Stoomtrein Dendermonde-Puurs".
 Les autorails 4403 (1954) & 4620 (1953) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Pixie" (1922) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) n°9 dite "Jack" (1925) venant d'Angleterre.

Le Stoomtreinfestival 2004, à eu lieu les 1er et 2 mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (040T) TKP "Slask" n°6281 (1963).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur (030T) MF83 (1916) venant du "CFV3V".
 La locomotive à vapeur (020T) "Cockerill" n°1 (1907) venant du "Stoomtrein Dendermonde-Puurs".
 Les autorails 4403 (1954) & 4620 (1953) de l'association.
 La locomotive diesel 8040 (1960) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) n°720 dite "ALICE" (1902) venant du "Bala Lake Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2005, à eu lieu les 30 avril et 1er mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (040T) TKP "Slask" n°6281 (1963).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur (030T) SA01 (1945) venant du "CFV3V".
 La locomotive à vapeur (020T) "Cockerill" n°1 (1907) venant du "Stoomtrein Dendermonde-Puurs".
 L'autorail 4620 (1953) de l'association.
 La locomotive diesel 8040 (1960) de l'association.

Le Stoomtreinfestival 2006, à eu lieu les 29, 30 et 1er mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (040T) TKP "Slask" n°6281 (1963).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 L'autorail 4620 (1953) de l'association.
 La locomotive diesel 8040 (1960) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Chaloner" (1877) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2007, à eu lieu les 5 et 6 mai. Trois locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (040T) TKP "Slask" n°6281 (1963).
 La locomotive à vapeur OL49-12 (1952).
 La locomotive à vapeur 29.013 (1945) de la SNCB-Holding (SNCB patrimoine devenu "Train World" en 2015).
 La locomotive diesel 9151 (1964) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) n°823 dite "Irish Mail" (1903) venant du "West Lancashire Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2008, à eu lieu les 3 et 4 mai. Trois locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 1 Locomotive à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur SA03 (1929) venant du "CFV3V".
 La locomotive à vapeur P8 - 64.169 (1921) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 202.020 (1955) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 7808 de la SNCB.

Le Stoomtreinfestival 2009, à eu lieu les 2 et 3 mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur vicinal 808 (1894) venant du "CFV3V".
 La locomotive à vapeur (030T) n°5 dite "ENKHUIZEN" (1929) venant du "SHM" (Museumstoomtram Hoorn-Medemblik) au Pays-Bas.
 La locomotive électrique 2551 du "PFT-TSP".
 Les locomotive diesel 5515 & 7854 de la SNCB.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) n°2 dite "PADDY" (2007) venant du "Statford Barn Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2010, à eu lieu les 1er et 2 mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 2 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (030T) Énergie 507 (1946) venant du "Train 1900" (Luxembourg).
 La locomotive à vapeur P8 - 64.169 (1921) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 6077 (1965) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 7402 (19xx) de l'association.

Le Stoomtreinfestival 2011, à eu lieu les 30 avril et 1er mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (030T) "BEBERT" (1926).
 La locomotive à vapeur P8 - 64.169 (1921) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 6077 (1965) venant du "PFT-TSP".
 L'autorail 4620 (1953) de l'association.
 La locomotive diesel 7734 de la SNCB + la voiture Restaurant & la voiture SR3 Disco/Bar.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Chaloner" (1877) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2012, à eu lieu les 5 et 6 mai. Cinq locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 4 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (030T) "BEBERT" (1926).
 La locomotive à vapeur P8 - 64.169 (1921) venant du "PFT-TSP".
 Deux locomotives diesels 5183 (1963) & 6077 (1965) venant du "PFT-TSP".
 La locomotive diesel 7408 (1977) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) n°9 dite "Jack" (1925) venant d'Angleterre.
Le Stoomtreinfestival 2013, à eu lieu les 4 et 5 mai. Cinq locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 4 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (030T) "BEBERT" (1926).
 La locomotive à vapeur (030T) Énergie 507 (1946) venant du "Train 1900" (Luxembourg).
 La locomotive diesel 7408 (1977) de l'association.
 Du matériels de la "SNCB" étaient en exposition statique en gare de Maldegem :
 La locomotive électrique 1825 + une voiture de type M6 (voiture pilote).
 La locomotive diesel 7735.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) "Jennie" (2008) venant du "Amerton Steam Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2014, à eu lieu les 3 et 4 mai. Six locomotives à vapeur étaient en service (dont deux invitées) :

 4 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (030T) "BEBERT" (1926).
 La locomotive à vapeur (030T) Tubize n°2069 dite "HELENA" (1927) venant du "Stoomtrein Dendermonde-Puurs".
 La locomotive à vapeur (020T) n°6 dite "MAGDA" (1925) venant du "MBS" (Museum Buurtspoorweg) au Pays-Bas.
 L'autorail 4403 (1954) de l'association.
 La locomotive diesel Class 66 (n°6310) de la société privée "CrossRail".
 Du matériels de la "SNCB" étaient en exposition statique en gare de Eeklo :
 La locomotive électrique 1852.
 La locomotive diesel 7741.
 La voiture Restaurant et la voiture SR3 Disco/Bar.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) n°2 dite "PADDY" (2007) venant du "Statford Barn Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2015, à eu lieu les 2 et 3 mai. Cinq locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 4 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) TKH n°5387 dite "Général Maczek" (1959).
 La locomotive à vapeur (030T) "BEBERT" (1926).
 La locomotive à vapeur USATC n°4389 (1943) venant du "Stoomtrein Goes-Borsele" (Pays-Bas).
 1 Locomotives diesel historique de la collection du musée national "Train World" (exposition statique) :
 La locomotive diesel 6041 (1963/4).

Le Stoomtreinfestival 2016, à eu lieu les 30 avril et 1er mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) Austerity WD-75196 dite "Erol Lonsdale" (1953).
 La locomotive à vapeur (030T) "BEBERT" (1926).
 La locomotive à vapeur BR 64.250 (1933) venant du "CFV3V".
 La locomotive diesel 7408 (1977) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) "Jennie" (2008) venant du "Amerton Steam Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2017, à eu lieu les 29 et 30 avril. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) Austerity WD-75196 dite "Erol Lonsdale" (1953).
 La locomotive à vapeur AD05 (1926) venant du "CFV3V".
 La locomotive diesel 8040 (1960) de l'association.
 L'autorails 4403 (1954) de l'association.
 1 Locomotive diesel historique de la collection du musée national "Train World" (exposition statique) :
 La locomotive diesel 5142 (1962).
 Du matériels de différentes sociétés ferroviaires étaient en exposition statique à Maldegem :
 1 locomotive diesel de chez "Lineas" : 7814.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1906) de l'association.
 La locomotive à vapeur (020T) n°9 dite "Jack" (1925) venant d'Angleterre.
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Chaloner" (1877) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2018, à eu lieu les 5 et 6 mai avec comme thème : Le  anniversaire de la fin de la première guerre mondiale (1918-2018). Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) Austerity WD-75196 dite "Erol Lonsdale" (1953).
 La locomotive à vapeur (030T) n°2079 dite "NAVIZENCE" (1910) venant du "MBS" (Museum Buurtspoorweg) au Pays-Bas.
 La locomotive diesel 8040 (1960) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1906) de l'association.
 La locomotive à vapeur (030T) dite "Joffre" (1916) venant du "Apedale Valley Light Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2019, à eu lieu les 4 et 5 mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en service (dont une invitée) :

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) Austerity WD-75196 dite "Erol Lonsdale" (1953).
 1 Locomotive à vapeur historique de la collection du musée national "Train World" (SNCB) : La locomotive à vapeur 29.013 (1945).
 Du matériels de différentes sociétés ferroviaires étaient en exposition statique à Maldegem :
 2 locomotives diesel de la "SNCB" : 5514 (1962) & la 7741.
 2 locomotives électriques de chez "Lineas" : 1312 & la "Traxx" n°186 293-7.
 L'autorail ES n°903 "d'Infrabel".
 La locomotive diesel 8040 (1960) de l'association.
 L'autorail 4620 (1953) de l'association.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1906) de l'association.
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Rishra" (1921) venant du "Leighton Buzzard Light Railway" (Angleterre).
 La locomotive à vapeur (020T) dite "Woto" (1924) venant de "Alan Keef Lts" (Angleterre).

Les Stoomtreinfestival de 2020 & 2021, n'ont jamais eu lieu à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Stoomtreinfestival 2022, à eu lieu les 30 avril et 1er mai. Quatre locomotives à vapeur étaient en services (dont une invitée).

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) Austerity WD-75196 dite "Erol Lonsdale" (1953).
 La locomotive à vapeur (030T) "HSP" n°1378 (1922) venant du "Stoomtrein Dendermonde-Puurs".
 1 Locomotive diesel historique de la collection du musée national "Train World" :
 La locomotive diesel 5404 (1957).
 Du matériels du musée national "Train World" étaient en exposition statique à Maldegem :
 La locomotive diesel 6041 (1963/4).
 La locomotive électrique 1503.
 Une voiture à voyageurs de type TEE Inox.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1906) de l'association.
 La locomotive à vapeur (020T) "Peter Pan" (1922) venant du "Leighton Buzzard Narrow Gauge Railway" (Angleterre).

Le Stoomtreinfestival 2023, aura lieu les 6 & 7 mai. Quatre locomotives à vapeur seront en services (dont une invitée).

 3 Locomotives à vapeur de l'association :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1893).
 La locomotive à vapeur (020T) RS16 dite "FRED" (1925).
 La locomotive à vapeur (030T) Austerity WD-75196 dite "Erol Lonsdale" (1953).
 La locomotive à vapeur (030T)  dite "TOM" (1949) venant du "SHIJ" (Stoom Hoogovens IJmuiden) au Pays-Bas.
 En voie étroite (60 cm) :
 La locomotive à vapeur (020T) dite "YVONNE" (1906) de l'association.

Le Stoomtreinfestival 2024''', aura lieu les 4 & 5 mai.

Galerie de photographies

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 ligne 58 (Infrabel)

Liens externes 
 Site officiel

Maldegem
Tourisme en Flandre
Transport en Flandre
Province de Flandre-Orientale